Il singolare del Paris Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Greg Rusedski ha battuto in finale Pete Sampras  6–4, 7–6 (7–4), 6–3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1998
ATP Tour 1998